Rabies – album degli Skinny Puppy del 1989
Rabies – album dei Ruoska del 2008
Rabies – film per la televisione del 1958 diretto da Ingmar Bergman
Rabiés – denominazione in lingua originale del dialetto rabbiese